Cet article recense les sites Natura 2000 des Pyrénées-Atlantiques, en France.

Statistiques 
Les Pyrénées-Atlantiques compte  classés  et trente-sept bénéficient d'un classement comme site d'intérêt communautaire (SIC), quinze comme zone de protection spéciale (ZPS).

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau Natura 2000
 Liste des sites naturels classés des Pyrénées-Atlantiques

Liens externes 
 
 Liste des sites Natura 2000 dans le département : Pyrénées-Atlantiques (Inventaire national du patrimoine naturel)

Natura 2000
Pyrenees-Atlantiques